La Coppa panamericana di pallavolo maschile Under-21 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane e sudamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 21 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni